Джанго Вармердам (; родился 2 сентября 1995 года, Ворхаут, Нидерланды) — нидерландский футболист, защитник клуба «Утрехт».

Клубная карьера 
Вармердам — воспитанник клубов «Форехолте» и «Аякс». В 2014 году для получения игровой практики Джанго начал выступать за дублирующий состав. 24 ноября в матче против клуба НЕК он дебютировал в Эрстедивизи. Летом 2016 года Вармердам был арендован ПЕК Зволле. 24 сентября в матче против «Аякса» он дебютировал в Эредивизи. 21 октября в поединке против «Эксельсиора» Джанго забил свой первый гол за «Зволле».

Летом 2017 года Вармердам перешёл в «Гронинген». 13 августа в матче против «Херенвена» он дебютировал за новый клуб. 27 августа в поединке против «Утрехта» Джанго забил свой первый гол за «Гронинген».

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК ПЕК Зволле
Игроки ФК «Гронинген»
Игроки ФК «Утрехт»